Анна Кароліна Шмідлова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Олександра Соснович.

Симона Халеп удруге виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Севастову з рахунком 6–0, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  '''Сюй Шилінь

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BRD Bucharest Open, одиночний розряд
2016